Ирша — топоним:

 Ирша — посёлок городского типа в Рыбинском районе Красноярского края России.
 Ирша — село в Радомышльском районе Житомирской области Украины.
 Ирша — река в Красноярском крае России.
 Ирша — река в Житомирской и Киевской областях Украины.
 Ирша — станция Коростеньского отделения Юго-Западной железной дороги, находится в селе Ирша.